Le tournoi de tennis de Californie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1978, classée en catégorie Futures, se dispute à San Carlos du 9 au .

Peanut Louie remporte le simple dames. En finale, elle bat Ruta Gerulaitis, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Carrie Meyer et Sharon Walsh.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Californie
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1978
Californie
Tennis aux États-Unis en 1978
Sport en Californie en 1978
Tennis en janvier 1978